Las troyanas puede referirse a:
Las troyanas, tragedia de Eurípides.
Las troyanas, tragedia de Séneca, inspirada en la obra de Eurípides.
Las troyanas, película dirigida en 1971 por Michael Cacoyannis, basada en la tragedia de Eurípides.